La Temporada 2013 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante enero y mayo de 2013.

A partir de junio de 2013, el calendario de los diversos campeonatos se adecuará al que rigen los torneos que se desarrollan en muchos países de la UEFA, por lo cual las siguientes temporadas comenzarán en junio y terminarán en mayo del año siguiente.

Clubes campeones

Torneos locales (Campeonatos regulares)

Primera división

Transición

Clasificación de equipos 
Fecha de actualización: 25 de mayo de 2013

</center>

* Nota: Deportes Iquique, Huachipato y Universidad de Chile no participan por los cupos para Copa Sudamericana 2013 (Chile 3 y Chile 4) por clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores 2013.
** Nota: Colo-Colo no participa por los cupos para Copa Sudamericana 2013 (Chile 3 y Chile 4) por estar clasificado para la competición (Chile 2).
**** Nota: Entre el 3º y el último de esta liga, no podrán jugar la Copa Sudamericana (por vía del Torneo de Transición), ni salir campeón de este torneo.

Fuente: Estadísticas del Torneo Transición 2013</center>

Tabla de descenso 
Fecha de actualización: 25 de mayo de 2013

Fuente: Coeficiente de Rendimiento
 Año de descenso no influye en el coeficiente de rendimiento

Primera B

Transición 

Fecha de actualización: 12 de mayo de 2013

Zona norte

Zona sur

Play Off por el ascenso 

 Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía en el partido de vuelta.
 El ganador de los Play-off ascenderá directamente a Primera División, mientras que el subcampeón jugará la Liguilla de Promoción con un equipo de Primera

Tabla de descenso 
Fecha de actualización: 12 de mayo de 2013
<center>
{| class=" sortable"; align=center style="font-size: 90%; border-collapse:collapse" border=0 cellspacing=0 cellpadding=2
|- align=center bgcolor=#98A1B2
!width=30|Pos.
!width=150|Equipos
!width=40|2010
!width=40|2011
!width=40|2012
!width=40|2013
!width=40|Pts.
!width=40|PJ
!width=40|Promedio
|- align=center
|1.||align="left"|U. de Concepción||-||-||-||22||22||12||1,833
|- align=center
|2.||align="left"|Barnechea||-||-||66||12||78||50||1,560
|- align=center
|3.||align="left"|Deportes Concepción||36||60||56||17||169||112||1,508
|- align=center
|4.||align="left"|Naval||29||62||51||18||160||112||1,428
|- align=center
|5.||align="left"|Unión Temuco||41||51||49||14||155||112||1,383
|- align=center
|6.||align="left"|Unión San Felipe||-||-||-||16||16||12||1,333
|- align=center
|7.||align="left"|Coquimbo Unido||26||51||50||22||149||112||1,330
|- align=center
|8.||align="left"|Santiago Morning||-||-||45||21||66||50||1,320
|- align=center
|9.||align="left"|San Luis||-||54||52||10||116||88||1,318
|- align=center
|10.||align="left"|Curicó Unido||33||41||41||23||138||112||1,232
|- align=center
|11.||align="left"|Magallanes||-||40||45||21||106||88||1,204
|- align=center
|12.||align="left"|Lota Schwager||34||49||41||8||132||112||1,178
|- align=center
|13.||align="left"|Deportes La Serena||-||-||-||12||12||12||1,000
|- bgcolor=#FFCCCC align=center
|14.||align="left"|Deportes Copiapó||18||D||-||12||30||36||0,833
|}
</center>

Fuente: Coeficiente de Rendimiento

 Año de descenso no influye en el coeficiente de rendimiento
 En el año 2010 solo se cuentan los puntos obtenidos en la Fase Zonal. 

 Segunda división 

 Tabla Final de Posiciones 
Fecha de actualización: 26 de mayo de 2013

 Tercera División 

Cuadrangular Final

 Cuarta División 

 Grupo A "Nuevos" 
Fecha de actualización: 

 Grupo B "Metropolitano" 
Fecha de actualización: 

 Grupo C "Sur" 
Fecha de actualización: 

 Hexagonal Final 
Fecha de actualización: 

 Copa Chile 

{{Copa de 16 equipos-2 rondas con global y 1 ronda en final
| RD1=Octavos de Final
| RD2=Cuartos de Final
| RD3=Semifinal
| RD4=Final

| RD1-team01= Santiago Morning
| RD1-score01-1=1
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-agg=2
| RD1-team02= U. Católica
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-agg=3

| RD1-team03= Palestino
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-agg=2
| RD1-team04= Coquimbo Unido
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-agg=8

| RD1-team05= O'Higgins
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-agg=6
| RD1-team06= Colo-Colo
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-agg=4

| RD1-team07= Cobreloa
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-agg=3
| RD1-team08= San Marcos
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-agg=2

| RD1-team09= U. de Concepción
| RD1-score09-1=0
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-agg=1
| RD1-team10= U. de Chile
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-agg=6

| RD1-team11= Unión Temuco
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-agg=4
| RD1-team12= Huachipato
| RD1-score12-1=0
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-agg=1

| RD1-team13= Rangers
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-agg=3
| RD1-team14= Lota Schwager
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-agg=1

| RD1-team15= Unión Española
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-agg=5
| RD1-team16= Trasandino
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=0
| RD1-score16-agg=2

| RD2-team01= U. Católica
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-agg=11
| RD2-team02= Coquimbo Unido
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-agg=3

| RD2-team03= O'Higgins
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-agg=3
| RD2-team04= Cobreloa
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-agg=4

| RD2-team05= U. de Chile
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-agg=5
| RD2-team06= Unión Temuco
| RD2-score06-1=0
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-agg=0

| RD2-team07= Rangers
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-agg=2
| RD2-team08= Unión Española
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-agg=5

| RD3-team01= U. Católica
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-agg=6
| RD3-team02= Cobreloa
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-agg=4

| RD3-team03= U. de Chile
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-agg=0 (5)
| RD3-team04= Unión Española
| RD3-score04-1=0
| RD3-score04-2=0
| RD3-score04-agg=0 (4)

| RD4-team01= Universidad Católica
| RD4-score01-agg=1
| RD4-team02= Universidad de Chile
| RD4-score02-agg=2
}}

{| cellspacing=0 width=100%
|-
|align=center|
|-
|align=center|Campeón Universidad de Chile4.º título|-
|}

 Ascensos y descensos 

 Torneos internacionales 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

 Copa Libertadores 

Los equipos que participaron en la Copa Libertadores 2013 son:

 Universidad de Chile: Eliminado en segunda ronda, por puntaje tras Olimpia y Newell's Old Boys (6 PJ, 3 PG, 0 PE, 3 PP, 7 GF, 9 GC).
 Huachipato: Eliminado en segunda ronda, por puntaje tras Fluminense y Grêmio (6 PJ, 2 PG, 2 PE, 2 PP, 10 GF, 8 GC).
 Deportes Iquique: Eliminado en segunda ronda, por puntaje tras Vélez Sarsfield, Peñarol y Emelec (6 PJ, 1 PG, 0 PE, 5 PP, 5 GF, 13 GC).

 Copa Sudamericana 

Los equipos que participaron en la Copa Sudamericana 2013 son:
 Universidad de Chile Colo-Colo Universidad Católica Cobreloa'''

Selección nacional 

La selección adulta continúa su etapa clasificatoria para la Copa Mundial de Fútbol de 2014, en Brasil. El conjunto es dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, quien asumió el cargo el 3 de diciembre de 2012, en reemplazo de Claudio Borghi.

Esta tabla cubre los partidos clase A de la FIFA que la selección disputa en el curso de esta temporada (hasta mayo de 2013).

Selección sub-20 

La selección sub-20 participó del XXVI Campeonato Sudamericano Sub-20, el que se llevó a cabo entre el 9 de enero y el 3 de febrero, en Argentina, clasificatorio para la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2013, a desarrollarse en Turquía. El conjunto es dirigido desde 2012 por el chileno Mario Salas, tras la renuncia de Fernando Carvallo.

Selección sub-17 

La selección sub-17 participó del XV Campeonato Sudamericano Sub-17, que se llevó a cabo en Argentina, clasificatorio para la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2013, a desarrollarse en Emiratos Árabes Unidos.

En la fase de grupos, la selección chilena fue sorteada en el grupo B, junto a Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay. Luego de 3 empates y 1 derrota (ante Brasil), Chile queda fuera del hexagonal final, sin lograr clasificar al Mundial de la categoría.

Referencias

Enlaces externos 
 Base de datos RSSSF
 Sitio oficial ANFP
 Prensafutbol
 Deportes en Terra
 Anexo:Temporada 2012 (Chile) - Asistencia de Público

 
Temporadas del fútbol chileno